Holme – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Holme – miejscowość w Bradford, w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Holme – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Holme – miejscowość w Kirklees, w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Holme – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Holme – miejscowość w North Lincolnshire, w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Holme – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Holme – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Holme – miejscowość w West Lindsey, w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)